Verdict (rechtspraak), een uitspraak van een jury in een rechtszaak
The Verdict (roman), een roman van Barry Reed uit 1980
The Verdict (tijdschrift), uitgebracht tussen 1898 en 1900 in New York
The Verdict (1946), een Amerikaanse film noir van Don Siegel
The Verdict (1959), een Franse dramafilm van Jean Valère
The Verdict (1964), een Britse dramafilm uit 1964
Verdict (film), een Frans-Italiaanse film uit 1974
The Verdict (1982), een speelfilm uit 1982 met Paul Newman
Verdict (Franse televisieserie), een televisieserie uit de jaren negentig
Verdict (Britse televisieserie), een televisieserie uit 1998
Verdict (podcastserie), een Amerikaanse podcastserie uit 2021
The Verdict (2008), een televisiefilm uit 2008
The Verdict (BBC), een realityprogramma uit 2007 van de BBC
Het vonnis (2013), een Belgische dramafilm uit 2013